Zuidwijk (Rotterdam), een wijk van de Rotterdamse deelgemeente Charlois
Huis Zuidwijk, een kasteel in Wassenaar
Zuidwijk (Wassenaar), voormalige ambachtsheerlijkheid rond Huis Zuidwijk
Zuidwijkse Polder en Zuidwijksemolen
Zuidwijk (Boskoop), voormalige ambachtsheerlijkheid en tussen (1817-1846) gemeente bij Boskoop
Zuidwijken, een typische jaren 70-wijk gelegen in het zuiden van Zutphen
Zuidwijk (Oud-Beijerland), een buurt in Oud-Beijerland
Zuidwijk (Brussel), een buurt rond het Station Brussel-Zuid